Klooster Mariastichting (Den Haag)
 Klooster Mariastichting (Elshout)